Артём Александрович Концевой (; ) — белорусский футболист, полузащитник клуба БАТЭ и национальной сборной Белоруссии.

Клубная карьера

«Днепр» (Могилёв) 
С 2017 года, после выхода могилевского «Днепра» в Высшую лигу, начал играть за дублирующий состав клуба. В августе 2017 вместе с другими молодыми игроками подписал полноценный трехлетний контракт с могилевчанами. Вскоре стал привлекаться и к основному составу, дебютировав в Высшей лиге 23 октября 2017 года в домашнем матче против БАТЭ (0:2), выйдя на замену во втором тайме. Сезон 2018 начинал в дубле, а с лета закрепился в стартовом составе основной команды. В октябре в трех матчах забил 4 гола. В феврале 2019 года, после того как стало известно об объединении «Днепра» с минским «Лучом», отправился на просмотр в объединённую команду. В марте 2019 года официально стал игроком объединённой команды, которая получила название «Дняпро».

Аренда в «Мезёкёвешд» 
В августе 2019 года был отдан в аренду в венгерский клуб «Мезёкёвешд». В составе команды редко появлялся на скамейке запасных, в чемпионате так и не дебютировал, однако сыграл в трёх матчах Кубка Венгрии.

«Рух» (Брест) 
В январе 2020 года перешёл в брестский «Рух». Дебютировал за клуб 20 марта 2020 года в матче против минского «Динамо». Дебютный результативным действием отличился 9 мая 2020 года в матче против гродненского «Немана», отдав результативную передачу. Дебютными голами отличился 12 июля 2020 года в матче против «Энергетика-БГУ», отличившись хет-триком, чем помог победить «студентов» со счётом 8:1. По итогу сезона футболист отличился 5 голами и 5 результативными передачами. 

К сезону 2021 года футболист продолжил готовиться с брестским клубом. Первый матч сыграл 13 марта 2021 года против «Гомеля», отличившись забитым голом. В августе 2021 года футболист отличился забитым голом и 3 результативными передачами, благодаря чему стал лучшим футболистом августа 2021 года в Высшей лиги. В матче заключительного тура 28 ноября 2021 года против брестского «Динамо» футболист отличился дублем из результативных передачах. По итогу сезона футболист стал вторым ассистентом в чемпионате с 10 результативными передачами, а также вторым бомбардиром в клубе с 7 голами, благодаря чему занял 3 место в списке лучших футболистов сезона по системе гол+пас.

Аренда в «Баник» (Острава) 
В январе 2022 года перешел в чешский «Баник» (Острава) на правах аренды. Отправился на сборы в Турцию, где в одном из матчей забил свой первый гол в товарищеском матче против краковской «Вислы». Официальный дебют игрока состоялся 6 февраля 2022 года против клуба «Млада-Болеслав» со скамейки запасных, выйдя на 62 минуте, а сам матч закончился победой со счётом 3:2. 26 февраля 2022 года сыграл свой первый матч в стартовом составе команды против «Богемианс 1905». Пропустил последние две игры регулярного чемпионата Чехии из за травмы. По информации в мае 2022 года покинул чешский клуб из-за визовых проблем. Позже поступила информация, что до начала летнего трансферного окна футболист будет тренироваться с минским «Динамо». По словам игрока он не тренировался с белорусскими клубами и рассчитывает продолжить карьеру в чешском клубе.

«Динамо» (Минск) 
В июле 2022 года перешёл в минское «Динамо», подписав контракт с клубом до конца года. Дебютировал за клуб 21 июля 2022 года в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против израильского «Хапоэля» из Беэр-Шева, выйдя на замену во втором тайме и отличился забитым голом на 76 минуте. Первый матч в Высшей Лиге за клуб сыграл 7 августа 2022 года в матче против «Минска». Дебютными голами отличился 4 сентября 2022 года против могилёвского «Днепра», записав на свой счёт дубль. Гол, который футболист забил с углового в ворота жодинского «Торпедо-БелАЗ», попал в топ 10 голов в Высшей Лиги. В ноябре 2022 года появилась информация, что футболист продолжит карьеру в борисовском БАТЭ. Покинул минское «Динамо» 2 декабря 2022 года по окончании срока действия контракта.

БАТЭ 
В декабре 2022 года перешёл в борисовский БАТЭ. Дебютировал за клуб 4 марта 2023 года в матче Кубка Белоруссии против бобруйской «Белшины», отличившим дебютными голами, забив дубль, а также отдав голевую передачу. Вышел в полуфинал Кубка Белоруссии, победив бобруйский клуб 11 марта 2023 года в ответном четвертьфинальном матче.

Клубная статистика

Международная карьера 
14 ноября 2018 года дебютировал за молодёжную сборную Белоруссии, выйдя на замену во втором тайме в товарищеском матче против Хорватии (1:3).

2 сентября 2021 года дебютировал в составе национальной сборной Белоруссии, выйдя на замену в отборочном матче чемпионата мира 2022 года против сборной Чехии (0:1).

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Белоруссии по футболу
Игроки ФК «Днепр» Могилёв
Игроки ФК «Луч» Минск
Игроки ФК «Мезёкёвешд»
Игроки ФК «Рух» Брест
Игроки ФК «Баник» Острава
Игроки ФК «Динамо» Минск